MTV Индонезия — индонезийское отделение музыкального телеканала MTV, часть MTV Азия.

Радио и журнал 
 Trax FM (ранее MTV Radio FM) — радиостанция, начавшая своё вещание 1 января 1993 года на частоте 101,4 FM в Джакарте, Семаранге и Джокьякарте.
 Trax Magazine (ранее MTV Magazine) -  развлекательный журнал, в котором обсуждается музыка, кино и образ жизни. Продажи начались 1 января 1993 года в Джакарте.

Ссылки 
 MTV Asia 

MTV
Viacom